Gokuraku-ji ou Gokurakuji (en japonais: 極楽寺) peut faire référence à :

Patronymes 
 la famille Gokurakuji, une famille de samourais.

Temples 
 Plusieurs temples bouddhistes au Japon :
 Gokuraku-ji (Kobe), fondé dans l'enceinte de l'Arima Onsen (bain thermal), à Kōbe, dans la préfecture de Hyōgo en 593
 Gokuraku-ji (Naruto), fondé à Naruto, dans la préfecture de Tokushima en 815
 Gokuraku-ji, fondé à Kamakura en 1188, qui fut plus tard renommé Jōmyō-ji
 Gokuraku-ji (Kamakura), fondé à Kamakura en 1259 par le Jōdo shū
 Gokuraku-ji (Hachiōji), fondé à Hachiōji, dans la préfecture de Tōkyō en 1594
 Gokuraku-ji (Gose) à Gose, dans la préfecture de Nara
 Gokuraku-ji (Toyooka), fondé à Toyooka, dans la préfecture de Hyōgo
 Gokuraku-ji (Hatsukaichi) à Hatsukaichi, dans la préfecture d'Hiroshima
 Gokuraku-ji, un temple dépendant du sanctuaire Iwashimizu Hachiman-gū à Yawata, dans la préfecture de Kyōto

Voir aussi 
 Gokuraku-in - un temple, fondé à Nara, au .

Homonymie de patronyme
Homonymie d'édifices religieux en japonais